Margarita kan syfta på:

Margarita – en drink

Personer
Margarita Teresa av Spanien (1651–1679), en tysk-romersk kejsarinna
Margarita av Hohenzollern-Sigmaringen (1949–). en kvinna

Geografi

Colombia 
 Margarita (kommun), Bolívar, 
 Margarita (ort), Bolívar,

Etiopien 
 Abayasjön, sjö,

Grekland 
 Margaríta, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Péllis,

Italien 
 Margarita, Piemonte, Piemonte, Provincia di Cuneo,

Venezuela 
 Nueva Esparta  delstat, 
 Isla Margarita  ö, Nueva Esparta,

Se även
 Santa Margarita – flera

Se även
Margareta – flera
Margaret – ett namn
Margarites – ett släkte av snäckor 
Margeriter –  ett släkte i familjen korgblommiga växter
Margherita – flera
Mästaren och Margarita – en roman av Michail Bulgakov

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar